Китсон — фамилия. Известные носители:
 Китсон, Генри Хадсон
 Китсон, Дэйв
 Китсон, Харольд Остин